Sept sages de Grèce : les sept sages de la Grèce antique.
 Sept Sages de la forêt de bambous, personnalités chinoises du .
 Sept Sages (mythologie) : les sept sages de la mythologie mésopotamienne.
 Roman des sept sages : roman d'origine asiatique (sans doute indienne), qui a connu au Moyen Âge de nombreuses versions dans des langues tant orientales qu'occidentales.
 En Suisse, les « sept sages » sont le surnom des sept conseillers fédéraux.